Riot ( für „Ausschreitung“ oder „Krawall“) steht für:

 Riot, Ausschreitung, als Abgrenzung zu Pogrom
 Riot (Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Riot (Spionagesoftware), Software des US-Rüstungskonzerns Raytheon
 Instant-Messenger, heißt mittlerweile Element (Instant-Messenger)
 Riot Games, Computerspiele-Entwickler

RIOT steht für:

 RIOT (Betriebssystem), Open-Source-Betriebssystem für das Internet der Dinge

Siehe auch:

Abkürzung